La Svenska Cupen 2021-2022 è stata la 66ª edizione del torneo, la nona consecutiva col formato stagionale autunno-primavera, iniziata il 9 giugno 2021 e terminata il 26 maggio 2022. L' era la squadra campione in carica. Il  ha conquistato il trofeo per la quindicesima volta nella sua storia, anche se la prima dal 1988-1989.

Calendario 
Di seguito il calendario della competizione.

Primo turno 
Al primo turno partecipano 64 squadre provenienti dai livelli inferiori del campionato svedese di calcio. Il sorteggio è stato effettuato il 1º giugno 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 giugno 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 luglio 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 luglio 2021

Secondo turno 
Al secondo turno partecipano le 32 squadre vincenti il primo turno, le 16 squadre provenienti dalla Superettan e le 16 squadre provenienti dalla Allsvenskan. Il sorteggio è stato effettuato il 14 luglio 2021.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 agosto 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 agosto 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 agosto 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º settembre 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 ottobre 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 ottobre 2021

Fase a gironi 
Le 32 squadre vincenti il secondo turno sono state divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Per il sorteggio, effettuato il 5 dicembre 2021, sono stati creati due gruppi in base alla posizione delle squadre alla fine della stagione 2021: nel primo gruppo sono inserite le 16 migliori squadre, nel secondo gruppo le restanti 16. In ciascun girone le squadre si affrontano una volta sola. Le squadre migliori e le squadre provenienti dalla terza serie o inferiori hanno il diritto di giocare due partite in casa. La fase a gironi è iniziata il 19 febbraio 2022 ed è terminata il 7 marzo 2022. Si qualificano ai quarti di finale le squadre prime classificate in ciascun gruppo.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Quarti di finale 
Il soorteggio per la fase finale è stato effettuato il 7 marzo 2022.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2022

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2022

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Svenska Cupen
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022